Rodríguez Orejuela ist der Familienname folgender Personen:

* Gilberto Rodríguez Orejuela (1939–2022), kolumbianischer Drogenhändler
 Miguel Rodríguez Orejuela (* 1943), kolumbianischer Drogenhändler